Zaïre har flere betydninger:

 Congofloden – en flod i Afrika.
 Demokratiske Republik Congo – det tidligere navn for det afrikanske land.
 Zaire (provins) – en provins i Angola.
 Zaïre (skuespil) – en tragedie af Voltaire fra 1732.